Но́гти:
 Ногти — роговые пластинки на тыльной поверхности концов пальцев.
 Ногти Пламмера — симптом эндокринного заболевания. 
 Ногти — повесть русского писателя Михаила Елизарова (2001).
 Ноготь — древнерусская единица измерения длины Эта единица измерения использовалась для определения незначительных расстояний и величин.

См. также 
 Когти (значения)